Бе́лая ро́за:
 Белая роза — сорта роз с цветками белого цвета.
 Белая роза Йорков — символ Йорков, британской королевской династии ветви Плантагенетов, временно пришедшей к власти в ходе Войны роз (1455—1485).
 «Белая роза» () — подпольная группа студенческого Сопротивления, действовавшая в Третьем рейхе в 1942—1943 годах и названная по роману Бруно Травена.

В культуре и искусстве 
 «» — традиционная корнуолльская песня.
 «Белая роза» — балет Августа Бурнонвиля (1847).
 «Белая роза» — роман Бруно Травена, опубликованный в Германии в 1929 году и запрещённый в 1933-м.
 «» — опера Удо Циммермана, посвящённая деятелям одноимённого движения Сопротивления (1967/1986).
 «» — пьеса Лилиан Гаррет-Гроуг, посвящённая деятелям одноимённого движения Сопротивления (1991).

В кинематографе 
 «Белая роза» — художественный фильм Луи Фейада (Франция, 1913).
 «» — немой короткометражный фильм Джека Харви (США, 1914).
 «Белая роза» — фильм-мелодрама Петра Чардынина по роману «Панна Юлия» (Российская империя, 1916).
 «Белая роза» — немой фильм-драма Дэвида Гриффита (США, 1923).
 «» — художественный фильм Михаэля Верхувена (ФРГ, 1982).
 «Белая роза бессмертия» — фильм-сказка Наны Мчедлидзе (СССР, 1985).

См. также 
 Орден Белой розы Финляндии — высшая государственная награда Финляндии, учреждённая К. Г. Маннергеймом в 1919 году.
 «Белые розы» — песня группы «Ласковый май».
 Роза Тюдоров — геральдическая эмблема Англии.
  (значения)